Max-Reinhardt-Schule steht für verschiedene Schauspielschulen:

 die von Max Reinhardt 1905 gegründete Schauspielschule des Deutschen Theaters in Berlin; siehe: Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ Berlin
 das von Max Reinhardt 1929 eingerichtete Seminar für Schauspiel und Regie, kurz Max-Reinhardt-Seminar, an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien
 die von Hilde Körber 1951 in West-Berlin gegründete Max-Reinhardt-Schule für Schauspiel, die inzwischen zur Universität der Künste Berlin gehört.